Беа Тойвонен (; род. 28 октября 1992, Йювяскюля, Финляндия) — финская фотомодель, победительница конкурса «Мисс Финляндия — 2014».

Биография 
Родилась 28 октября 1992 года в Йювяскюля, в семье «Мисс Финляндия — 1985»  и известного финского автогонщика . Работает в Ювяскюля парикмахером и визажистом.

4 мая 2014 года стала победительницей национального конкурса «Мисс Финляндия».

Примечания 

Мисс Финляндия